Malmström är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 3816 personer bosatta i Sverige. Den 29 december 2014 bodde 706 personer med efternamnet Malmström i Finland.

Personer med efternamnet Malmström

A
 Albin Malmström (1889–1954), kortfilmsregissör
 Alexander Malmström (född 1985), fotbollsspelare
 Alfons Malmström (född 1998), ishockeyspelare
 Alfred Malmström (1846–1917), godsägare och politiker
 August Malmström (1829–1901), konstnär och professor vid Konstakademien
 Axel Malmström (1872–1945), fotograf

B
 Bernhard Elis Malmström (1816–1865), författare och professor i estetik, litteratur- och konsthistoria, ledamot av Svenska Akademien
 Bo G. Malmström (1927–2000), biokemist

C
 Carl Malmström (1891–1971), botaniker
 Carl Malmström (arkitekt) (1863–1934), arkitekt
 Carl Gustaf Malmström (1822–1912), historiker, professor, minister, riksarkivarie, ledamot av Svenska Akademien 
 Cecilia Malmström (född 1968), statsvetare och politiker, folkpartist
 Christine Malmström Barke (1932–2003), riksbankchef

E
 Ebba Malmström, journalist
 Edgar Malmström (1895–1949), tidningsredaktör och telegrambyråtjänsteman
 Einar Axel Malmstrom (1907–1954), amerikansk militär och krigsfånge
 Ernst Malmström (1853–1914), skådespelare
 Eva-Charlotte Malmström (född 1948), friidrottare, löpare
 Evald Malmström (1879–1943), frälsningsofficer

G
 Georg Malmström (1912–1983), ingenjör
 Gunnar Malmström (1892–1961), kompositör, musikarrangör, kapellmästare och musikdirektör
 Gustaf Malmström, flera personer
 Gustaf Malmström (brottare) (1884–1970) 
 Gustaf Malmström (militär) (1923–1985)
 Gustav Malmström (1887–1980), skulptör, tecknare och konsthantverkare
 Gustaf Malmström (1859–1945), försäkringsman

H
 Hans Georg Malmström (1811–1874), målare
 Hasse Malmström (1921–1994), fotbollsspelare
 Hedvig Malmström (född 1927), konstnär
 Hedvig Malmström (gymnastikdirektör) (1863–1950), facklig ledare
 Henning Malmström (1890–1968), konstnär och skulptör
 Henrik Malmström (född 1978), ishockeyspelare
 Hulda Malmström (1874–1928), skådespelerska och sångerska
 Håkan Malmström (född 1977), fotbollsspelare

J
 Johan Malmström, konstnär och illustratör
 Julius Malmström (född 1949), nöjesentreprenör och teaterchef

K
 Karl Malmström (1875–1938), simhoppare
 Karl Robert Malmström (1830–1900), finländsk präst och skald

L
 Lars Malmström (1916–1993), arkitekt
 Lena Malmström (född 1973), programvärd
 Louise Malmström (född 1972), politiker, socialdemokrat

M
 Mark Malmström (född 1986), journalist

N
 Nicken Malmström (1897–1967), finlandssvensk författare
 Nils Malmström (1936–2006), konstnär och tecknare
 Nils Åke Malmström (1907–1994), författare

O
 Olof Malmström (1700-talet), snickare och målare

P
 Pehr Malmström (1758–1834), präst och biblioteksman
 Pär Malmström (född 1974), skådespelare

R
 Rosa Malmström (1906–1995), bibliotekarie, kvinnohistoriker, professors namn
 Rune Malmström (1929–2017), skulptör, grafiker och tecknare

S
 San Malmström (född 1950), filmproducent, regissör och manusförfattare
 Stefan Malmström (född 1958), TV-producent, manusförfattare och regissör
 Sten Malmström (1917–1979), språkforskare
 Sune Malmström (1897–1961), bankman, tennisspelare och golfspelare
 Sven Malmström (1916–1988), direktör och civilingenjör

T
 Tage Malmström (1911–1995), läkare
 Thure Alfred Malmström (1821–1888), godsägare och politiker

U
 Ulla Malmström (1923–2011), skådespelare

V
 Vera Malmström (1904–1981), konstnär, grafiker och konsthantverkare
 Victor Malmström (1897–1962), fotograf
 Vivianne Malmström (född 1966), medicinsk forskare, professor

Å
 Åke Malmström (1905–1985), jurist, professor i civilrätt
 Åsa Malmström (född 1973), politiker, folkpartist

Källor

Svenska efternamn
Efternamn i Finland